Генри Хилл-младший (; 11 июня 1943, Бруклин — 12 июня 2012, Лос-Анджелес) — американский гангстер, тесно работал с семьей Луккезе.

Будучи одним из сообщников семьи, Хилл участвовал в двух ограблениях Международного аэропорта имени Джона Кеннеди: в апреле 1967 года и в декабре 1978 года — одних из самых крупных ограблений за всю историю США. Окончательно оборвав связи с семьёй, Хилл стал осведомителем ФБР и рассказал всё о делах семьи Луккезе, вплоть до мельчайших подробностей.

Генри Хилл скончался 12 июня 2012 года в Лос-Анджелесе. История его жизни легла в основу книги Николаса Пиледжи «», которую впоследствии экранизировал Мартин Скорсезе под названием «Славные парни». Роль Хилла исполнил Рэй Лиотта.

Генри Хилл стал прототипом главного персонажа игры Mafia: The City of Lost Heaven Томаса Анджело.

Биография

Ранние годы 
Генри Хилл-младший родился 11 июня 1943 года в Бруклине, Нью-Йорк. Отец, Генри Хилл-старший, был ирландцем, а мать, Кармелла Хилл, сицилийкой. У мальчика было несколько братьев и сестёр. Неподалёку от дома Хилла располагалась стоянка такси, где обычно собирались все гангстеры района. Генри любил посещать её и общаться с преступниками. Владельцем стоянки был , который и предоставил Хиллу первую в жизни работу.

В 1955 году Хилл бросил школу и стал чаще видеться с гангстерами. Такая привязанность к преступникам возникла у мальчика из-за того, что они порядочно обходились с ним, в отличие от отца, избивавшего Генри при первой возможности. По иронии судьбы, Хилл не имел права официально стать «большой шишкой» в семье из-за своих полуирландских корней. По законам мафии банда могла впустить его к себе, но только на «второй план».

В возрасте 17 лет Хилл поступил на армейскую службу, где провел три года. Но и в этот период он не прекращал своих связей с мафией и продолжал преступную деятельность. В частности, он нелегально торговал излишками провизии с армейской кухни.

Первые крупные преступления и сотрудничество с Джимми Бёрком 
Отслужив в армии в начале 1960-х годов, Хилл вернулся в Нью-Йорк, где начал близко сотрудничать с авторитетными гангстерами  и . О последнем говорили, что он был экстремально жестоким и психически неуравновешенным преступником. В банде с несколькими остальными сообщниками они проворачивали множество крупных дел, в том числе ростовщичество, создание двойной бухгалтерии и торговля крадеными товарами. Основной специализацией Бёрка был угон грузовых автомобилей. Примечательно, что при угоне машины Бёрк отдавал её водителю 50 долларов за его проблему, за что даже получил прозвище «Джимми Джентльмен».

В середине 1960-х годов Хилл познакомился с еврейской девушкой по имени Карен Фридман, на которой вскоре и женился. В 1967 году Генри Хилл принял участие в знаменитом ограблении Международного аэропорта имени Джона Кеннеди, во время которого около полумиллиона долларов было украдено из хранилища. Это событие резко повысило авторитет и репутацию Хилла в нью-йоркских криминальных кругах.

Хилл продолжил близкое сотрудничество с Джимми Бёрком. Вместе они отправились во Флориду, чтобы забрать крупный долг у карточного игрока. Тот не собирался так просто отдавать деньги, из-за чего был жестоко ими избит. Инцидентом заинтересовалась полиция. Хилл был арестован и осуждён на 10 лет, из которых отсидел всего четыре года. В тюрьме он торговал наркотиками и проводил свободное время с другими членами мафии. В июле 1978 года Хилл досрочно покинул тюрьму благодаря Полу Варио.

Второе ограбление аэропорта 
Сразу же после выхода из тюрьмы Варио устроил Хилла на работу в свой ночной клуб. Через два дня после этого Хилл улетел в Питтсбург, что нарушало условия досрочного освобождения. Там он встретился с человеком по имени Пол Маззей, который задолжал ему большую сумму денег. Вместо долларов Маззей отдал Хиллу два чемодана, доверху наполненных марихуаной. Опасаясь лететь обратно на самолёте, Хилл сел на автобус, и прямо в нём начал торговать наркотиками, нарушив, тем самым, условия о досрочном освобождении и заветы своей семьи, гласящие: «Ни один из сообщников семьи не может продавать наркотики». Невзирая на это, вскоре Хилл затеял крупнейшую операцию по торговле наркотическими веществами, покрывающую несколько штатов. Он имел дело с марихуаной, кокаином, героином и метаквалоном.

Ключевым эпизодом биографии Генри Хилла является второе ограбление Международного аэропорта имени Джона Кеннеди, произошедшее в декабре 1978 года. 11 декабря 1978 года шесть или семь вооружённых человек в масках ворвались в отделение авиаперевозчика Lufthansa, расположенное в аэропорту имени Кеннеди, связали охранников, и скрылись с 5 миллионами долларов в мешках. Хилл помогал спланировать это дело. Спустя несколько месяцев после ограбления многие, кто принимал в нём участие, либо бесследно пропали, либо были найдены мёртвыми. Томми Десимоне был ликвидирован в январе 1979 из-за обвинения в расправе над Билли Бентвена «Билли Баттс», членом семьи Гамбино.

Участие в программе защиты свидетелей и дальнейшая жизнь 

В апреле 1980 года Генри Хилл был арестован в округе Нассау, штат Нью-Йорк. Причиной этому стали привычные для Хилла сделки по торговле наркотиками. Он не пожелал снова сидеть в тюрьме и внёс залог. Вскоре после этого Хилл осознал, что его коллеги по преступному бизнесу хотят устранить его за нарушение уставов мафии. Он, его жена и дети, решили участвовать в федеральной программе защиты свидетелей. За показания против своих бывших сообщников Хиллу пообещали новое место жительства и имя, помесячную плату и абсолютно чистое досье.

Результатом этого стал приговор Джимми Бёрка, предписывающий арест на 20 лет. Спустя два года федералы выяснили, что Бёрк когда-то совершил жестокое убийство и поменяли приговор на пожизненный. Бёрк скончался в своей камере в 1996 году. Хилл также дал показания против своего старого друга Пола Варио, которому дали четыре года. Хилл с семьёй долго подыскивал новое место жительства и, наконец, обосновался в штате Вашингтон.

В сентябре 1981 года Хилл познакомился с криминальным писателем Николасом Пиледжи, который впоследствии написал о нём книгу, а в 1990 году на экранах кинотеатров появилась драма Мартина Скорсезе «Славные парни», основанная на жизни Генри Хилла. Роль Хилла исполнил Рэй Лиотта, а его близких друзей Джимми Бёрка и Томми Десимоне — Роберт Де Ниро и Джо Пеши соответственно. Всю свою дальнейшую жизнь Хилл проводил так же, как привык: продавал наркотики, мошенничал, и в конце концов потерял все деньги, что у него были. В конце 1980-х годов от него ушла жена.

Последние годы и смерть 
Последние годы жизни Генри Хилл жил в южной Калифорнии, увлекался рисованием, а свои картины продавал на eBay. Кроме этого, несколько лет он работал шеф-поваром в ресторане итальянской кухни Firefly.

12 июня 2012 года, через день после 69-го дня рождения, Хилл скончался в одном из лос-анджелесских госпиталей. Причиной смерти стала долгая и неизлечимая болезнь, вероятно, проблемы с сердцем.

Рэй Лиотта, исполнивший роль Хилла в «Славных парнях», сказал: «Часть меня ушла вместе с ним. Я встречался с ним всего пару раз и не могу сказать, что хорошо знал его, но знаю, что он прожил сложную жизнь. Моё сердце с его семьёй. Да упокоится его душа».

Личная жизнь 
С 1965 по 1989 год Генри Хилл был женат на еврейке Карен Фридман. У супругов было двое детей: сын Грегг и дочь Джина. По признанию самого Хилла, дети никогда не любили его. В интервью Грегг заявлял:

Джина была более доброжелательной по отношению к отцу, однако позже поменяла своё мнение. И Грегг, и Джина, посещали обычные школы, где им приходилось объяснять, почему их отец так себя ведёт. Отношения с женой у Хилла также были неоднозначные: от крайнего обожания друг друга до жуткого гнева и конфликтов.

Ближе к концу жизни Хилл имел романтические отношения с Лизой Казертой.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Бруклине
Преступники США
Умершие в Лос-Анджелесе
Гангстеры италоамериканской мафии
Семья Луккезе
Наркоторговцы
Грабители
Мошенники